Ольга Александровна Плешакова (род. 7 декабря 1966, Москва) — председатель совета директоров авиакомпании «Трансаэро» с  сентября 2015 года по сентябрь 2016 года. Генеральный директор авиакомпании «Трансаэро» (21 мая 2001 — 31 августа 2015).

Биография 
Родилась в 1966 году в Москве. После окончания школы поступила в Московский авиационный институт, который окончила в 1990 году. Позже продолжила образование в аспирантуре.

В 1992 году поступила на работу в авиакомпанию «Трансаэро» на должность старшего эксперта отдела технологий.

В период с 1993 года по 1995 год занимала пост начальника отдела обслуживания на борту. С 1995 по 1996 год руководила департаментом сервиса авиакомпании. С 1996 года на протяжении трех лет занимала должность заместителя генерального директора, с 1999 года по 2001 год была первым заместителем генерального директора.

В 2001 году возглавила авиакомпанию, заняв должность генерального директора «Трансаэро», таким образом став первой в истории России женщиной, которая возглавила авиакомпанию.

В 2004 году защитила диссертацию на тему «Повышение эффективности функционирования авиакомпании в условиях статистической неопределенности рынка авиауслуг», получила научную степень кандидата технических наук. Автор статей по вопросам развития гражданской авиации, а также соавтор монографии «Общество. Государство. Высшая школа» (Москва, 2011 год). 

Возглавляла авиакомпанию до лета 2015 года. С 2015 года по 2016 год была председателем совета директоров «Трансаэро». Под ее руководством к 2015 году авиакомпания «Трансаэро» стала 2-й крупнейшей авиакомпанией России, занимала 17 место в мире и 1-е место в стране по безопасности согласно ведущему международному профессиональному рейтингу JACDEC. Показатель «Трансаэро» 2015 года является лучшим показателем среди российских авиакомпаний за всю историю гражданской авиации РФ.  

В браке с Александром Плешаковым. Имеют двух дочерей.

Награды 

 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Орден «За честь и доблесть»
 «Орден Святой равноапостольной княгини Ольги»
 Заслуженный работник транспорта Российской Федерации (3 марта 2012 года) — за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
 Знак «Отличник воздушного транспорта»
 Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 2002 г.
 Лауреат премии «Лидер бизнеса Содружества Независимых Государств»
 Лауреат премии «Персона года»
 Лауреат премии «Российский Национальный Олимп»
 Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Меценат года» (2011)
 Орден Франции «За заслуги»

Премии и места в рейтингах 

  В рейтинге Ассоциации менеджеров России Ольга Плешакова в 2009 году заняла 1-е место в номинации «Транспорт», в 2010 заняла 1-е место среди руководителей авиакомпаний.
 Лауреат премий «Лидер бизнеса Содружества Независимых Государств», «Персона года», «Российский Национальный Олимп», а также премии «Олимпия» в номинации «Безупречная бизнес-репутация».
 В категории «Бизнес» названа самой влиятельной женщиной России 2012 года рейтинга 100 самых влиятельных женщин страны, составленной СМИ.
 В рейтинге 50 самых влиятельных деловых женщин России, составленном журналом «Компания», О. А. Плешакова заняла первое место.
 В рейтинге топ-100 журнала «Эксперт» в 2011 г. вошла в тройку лидеров, а по итогам 2012 г. Признана самой влиятельной женщиной в категории «Бизнес»).
 В 2012 и 2013 гг., согласно рейтингу американского журнала Fortune, вошла в список 50 самых влиятельных деловых женщин мира. Стала единственной представительницей российского бизнеса в этом списке.

Примечания

Ссылки 
 transaero.ru
 Ольга Плешакова — 10 лет во главе авиакомпании.
 Биография на сайте forbes.ru
 

Предприниматели России
Выпускники Московского авиационного института
Кандидаты технических наук
Трансаэро